Автографія — точне відтворення почерку або зображення, зробленого від руки.
 Автографія — ручний спосіб виготовлення літографічної друкарської форми. Процес полягає в тому, що художник виконує зображення тушшю або олівцем на спецільному папері (плюр, корнпапір), потім зображення переноситься на поверхню літографічного каменю, який стає друкарською формою.

Джерела 
 Издательский словарь-справочник

Друкарство